Der Schach-Weltpokal 2021 (offiziell: FIDE World Cup 2021), war ein vom Schach-Weltverband FIDE organisierter Wettbewerb der weltbesten Schachspieler, der seit 2005 Teil der Qualifikation zur Schachweltmeisterschaft ist. Die beiden Finalisten qualifizierten sich für das nächste Kandidatenturnier. Der Gewinner war der Pole Jan-Krzysztof Duda.

Das Turnier fand vom 10. Juli bis 5. August 2021 im „Galaxy Entertainment And Leisure Complex“ nahe Sotschi statt.

An dem Turnier, das im K.-o.-System ausgetragen wurde, nahmen 206 qualifizierte Spieler teil. Unter ihnen waren der Weltmeister Magnus Carlsen sowie Fabiano Caruana, Lewon Aronjan und andere Spieler der Weltspitze.

Aus Deutschland konnten sich Matthias Blübaum, Rasmus Svane und Arik Braun qualifizieren.
Die Schweiz nominierte Sebastian Bogner.

Hauptschiedsrichter war Laurent Freyd aus Frankreich.

Austragungsmodus 
Es wurden acht Runden im K.-o.-Modus gespielt. Wobei die Top 50 der gesetzten Spieler die erste Runde nicht spielten und erst ab der zweiten Runde eingestiegen sind. Außerdem gab es ein Spiel um Platz 3.

Detailliertes Format

 Runde: 156 Spieler
 Runde: 128 Spieler (78 Gewinner der ersten Runde und 50 topgesetzte Spieler)
 Runde: 64 Spieler
 Runde: 32 Spieler
 Runde: 16 Spieler
 Runde: 8 Spieler
 Runde: 4 Spieler
 Runde: Spiel um Platz 3 und Finale jeweils 2 Spieler.

Ein Minimatch bestand jeweils aus zwei klassischen Partien mit 90 Minuten für die ersten 40 Züge plus 30 Minuten für den Rest der Partie plus 30 Sekunden Inkrement (Gutschrift) pro Zug. Falls dann noch kein Sieger feststand, z. B. wenn zwei Mal Unentschieden gespielt wurde, gab es ein Schnellschach Tie-Break. Das Tie-Break bestand aus zwei Schnellschachpartien mit 25 min Bedenkzeit und 10 Sekunden Inkrement pro Zug. Falls es 1:1 ausging wurde die Zeit verkürzt auf 10 min + 10 sec Inkrement und es wurden nochmals zwei Partien gespielt. Stand es immer noch unentschieden folgten zwei Blitzpartien mit 5 min + 3 sec Bedenkzeit. Konnte nach den zwei Blitzpartien immer noch niemand das Duell für sich entscheiden, kam es zur Armageddon-Partie.

Anders als in anderen Jahren, bestand das Finale auch nur aus zwei klassischen Partien und gegebenenfalls ein Tie-Break.

Für den Schach-Weltpokal 2021 war ein Preisgeld von 1.892.500 US-Dollar ausgelobt und nochmal 676.250 US-Dollar für den Schach-Weltpokal der Frauen.

Ergebnisse der Runden 5–8

Auswirkung auf den WM-Zyklus 
Gemäß den FIDE-Regularien qualifizierten sich Jan-Krzysztof Duda und Sergei Karjakin direkt für das Kandidatenturnier 2022 in Madrid. Aufgrund von Äußerungen, in denen er die Aggression im „militärischen Konflikt in der Ukraine“ unterstützte, wurde Karjakin jedoch vom Schachverband FIDE für sechs Monate gesperrt. Für ihn rückte Ding Liren nach.
Des Weiteren qualifizierten sich alle Viertelfinalisten, die nicht bereits für das Kandidatenturnier oder die Weltmeisterschaft spielberechtigt waren, für den FIDE Grand Prix 2022. Diese waren dementsprechend Étienne Bacrot, Wladimir Fedossejew, Vidit Gujrathi, Samuel Shankland und Amin Tabatabaei.

Weblinks 
 Turnierseite
 Regulations for the FIDE World Cup 2021 (PDF, 257 kB; englisch)
  FIDE World Cup 2021 – Alle Partien bei chessgames.com

Einzelnachweise 

2021
Schachwettbewerb in Russland
Sportveranstaltung in Sotschi
Weltpokal